Arthur McCabe (1887-1924), joueur de rugby à XV australien
 Bryan McCabe (né le ), joueur  de hockey sur glace
 Conlin McCabe (né en 1990), rameur canadien
 Eamonn McCabe (1948-2022), photojournaliste, photographe sportif, portraitiste et éditeur photo britannique
 
 Frank McCabe (1927-2021), joueur de basket-ball américain
 Katie McCabe (née en 1995), footballeuse irlandaise
 Martha McCabe (née en 1989), footballeuse canadienne
 
 Richard McCabe (né en 1960), acteur britannique 
 Stan McCabe (né le , décédé le ), communément appelé Stan McCabe, joueur de cricket australien.
 Stan McCabe (1908-1958), joueur de hockey sur glace canadien.
 Thomas McCabe, développeur d'un indicateur de complexité des programmes informatiques appelé mesure de McCabe.
  (1893-1982), directeur de la réserve fédérale américaine.
 Travis McCabe (né en 1989), coureur cycliste américain.
 Warren Lee McCabe (1899-1982), physico-chimiste américain.
 William Bernard McCabe (1801-1891), auteur irlandais de romans historiques.

Toponymes 
 Les lacs McCabe sont des lacs de Californie.
 Le lac Upper McCabe est un lac de Californie.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais